Кранк может означать:
 Кранк (музыка) — разновидность хип-хопа;
 КранК — прозвище разработчика компьютерных игр Андрея Кузьмина.